Longjiang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longjiang (socken i Kina, Guangxi), 
 Longjiang (socken i Kina, Chongqing), 
 Longjiang Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar